Il nome Grises de Humacao si riferisce a diverse squadre sportive portoricane:

Grises de Humacao, squadra di pallacanestro in seguito denominata Caciques de Humacao
Grises de Humacao, squadra di pallavolo